Неа Зои (, Неа Зои, в превод нов живот) може да се отнася за:

 Върбени, село във Воденско, прекръстено от гръцките власти на Неа Зои;
 Неа Зои, гръцки вестник, издаван в Бер в 1932 г.;
 Неа Зои, гръцки емигрантски комунистически вестник, издаван в Букурещ в 1949 г.;